Шаян () — село в Туркестанской области Казахстана. Административный центр Байдибекского района. Административный центр и единственный населённый пункт Косакжарского сельского округа. Код КАТО — 513630100. Находится на реке Шаян.

В селе Шаян находится средняя школа имени Мухтара Ауезова и мечеть медресе Аппак Ишана, построенная в 19 веке.

Население 
В 1999 году население села составляло 7763 человека (3819 мужчин и 3944 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 8510 человек (4204 мужчины и 4306 женщин).

На начало 2019 года население села составило 7452 человека (3946 мужчин и 3506 женщин).

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Байдибекского района